Братолюбовка () — село в Добровеличковском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 241 человек. Почтовый индекс — 27026. Телефонный код — 5253. Занимает площадь 0,87 км². Код КОАТУУ — 3521780801.

Местный совет 
27025, Кировоградская обл., Добровеличковский р-н, с. Братолюбовка

Ссылки 
 Братолюбовка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Добровеличковского района